Аријел Винтер Воркман (; Ферфакс, 28. јануар 1998) америчка је глумица. Глумила је Алекс Данфи у хумористичкој серији -{ABC}--ја, Модерна породица. Винтерова и њене колеге су освојиле четири Награде Удружења филмских глумаца за „најбољи ансамбл у хумористичкој серији”. Позајмила је глас насловном лику у серији -{Disney Junior}--а, Софија Прва, и Пени Питерсон у филму Господин Пибоди и Шерман из 2014. године.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе

 
 
 
 

Рођени 1998.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Америчке гласовне глумице